Фридрих Фатер (, 5 февраля 1810, Галле—1854 или 1866, Берлин) — прусский, затем российский филолог-классик.

Биография 
Сын немецкого лингвиста и теолога Иоганна Северина Фатера.
Учился в Берлине, затем в 1840 году в Университете Галле защитил диссертацию «Quaestionum Andocidearum Particula», посвящённую Андокиду. По рекомендации Александра фон Гумбольдта и Августа Бёка, был приглашён в Россию и избран ординарным профессором греческого языка и словесности Казанского университета, где поднял уровень преподавания древних языков и литературы, разработав новую систему курсов, включавшую, помимо сугубо филологических упражнений, широкое изучение античной культуры, от изучения греческих древностей до мифологии. Описывая свой способ преподавания, Фатер писал
  
Цѣль чтеній будетъ состоять не столько в сухомъ перечисленіи оставшихся и потерянныхъ сочиненій греческой литературы, біографій авторовъ и изданій, сколько въ опытѣ (то есть, попыткѣ) объяснить отдѣльные роды литературы из характера еллинской религіи и богослуженія, доказать ихъ происхожденіе изъ древнихъ обычаевъ и празднествъ и ихъ связь с исторіей и образомъ жизни народа.
 
Кроме лекций, с конца 1843 года Фатер руководил занятиями классической филологии в педагогическом институте, учреждённым М. Н. Мусиным-Пушкиным в 1840 году. Среди его учеников в педагогическом институте были Клеотильд Тхоржевский, Н. Н. Булич и А. О. Углянский.

Одну из вышедших в Казани книг, «Тритон и Евфем или аргонавты в Ливии» (1849), Фатер подарил графу Сергею Григорьевичу Строганову с надписью «Его Высочеству графу Строганову, генерал-лейтенанту и т. д. и т. п. с уважением от автора». В 1851—1852 году Фридрих Фатер совершил поездку по Германии, вернулся в Казань в феврале 1852 года.

В начале 1850-х Фатер заболел манией преследования, уничтожил в 1853 году свою библиотеку, был вынужден выйти в отставку (7 декабря 1854) и вернуться в Пруссию, где и умер.

Труды

Примечания 

Преподаватели Казанского университета
Филологи Германии
Филологи России
Эллинисты